Bainville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bainville-sur-Madon, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Bainville-aux-Saules, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Bainville-aux-Miroirs, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,

USA 

 Bainville (ort i USA), Montana, Roosevelt County, 

Robotskapade USAförgreningar